

Persone
 Antonio Varni – pittore italiano
 Giuseppe Varni – attore polacco naturalizzato italiano
 Santo Varni – scultore italiano

Altro
 Varni – tribù germanica